Fono – suono linguistico prodotto dall'apparato fonatorio
Fono – atollo della Micronesia
Fono – parlamento delle Samoa